

Cinema 
 Hard – termine di uso comune per indicare il cinema pornografico

Musica 
 Hard – abbreviazione di hard rock, genere musicale
 Hard – album del gruppo musicale Gang of Four (1983)
Hard – album dei Jagged Edge del 2003
 Hard – brano musicale della cantante Rihanna (2009)

Persone 
 Darlene Hard (1936–2021) – tennista statunitense

Televisione 
 Hard – serie televisiva francese (2008)

Geografia

Austria 
 Hard – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)

Germania 
 Hard – ex comune ora frazione di Wellheim, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Hard – quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)

Pagine correlate 
Hardt – pagina di disambiguazione